La mandragola – opera teatrale di Niccolò Machiavelli
 La mandragola – film del 1965 diretto da Alberto Lattuada
 La mandragola (The Mandrake Root) – film del 2008 diretto da Malachi Bogdanov

Pagine correlate 
La mandragora
Mandragora (disambigua)